Наровлянская синагога — бывшая деревянная синагога XVIII века. в городе Наровля Наровлянского района Гомельской области

Архитектура 

Внешние формы Наровлянской синагоги повторяют те, что имели место в Вовпянске. Особый интерес представляет устройство боковых башен, которые отличаются наличием двухъярусных галерей и более важным функциональным назначением. Из второго яруса имелся специальный лестничный закрытый вход в главную галерею, что находилась внутри главного объема. Это оригинальное и очень удобное с точки зрения функционального решение обеспечивало разделение людских потоков и освобождала внутреннее пространство от избыточных конструкций.

Крыльцо наровлянской синагоги было задумано в виде небольшого портика на четырех столбах. Резчиками были красочно выполнены столбцы, перила и решетки башенных галерей. Красиво смотрелись парные арочные окна  Стены на уровне первого яруса не имели шалевки, а на уровне второго были вертикально обшиты панелями.

Устройство женской галереи и внешний доступ к ней привели к ее частичному консольному выносу наружу с применением криволинейной крыши — навеса. Такое конструктивное решение не имеет аналогов среди деревянных синагог. Криволинейный навес переходит в широкий резной фриз, над которым возвышается крутая трехъярусная крыша. Вогнутые и изогнутые профили кровельных ярусов вместе с дугой застрешка создают единый динамический рисунок архитектурных форм, их взаимное перетекание, логическим завершением чему служат двускатные формы верхнего яруса крыши с шалёвкой в ёлочку " фронтонами ".

Литература 

 Лакотка А.І. Драўлянае сакральна-манументальнае дойлідства Беларусі / А.І. Лакотка. — Мн.: Беларусь, 2003. — 224 с. — ISBN 985-01-0423-6.

Ссылки 

 
Появились в XVIII веке
Википедия:Ссылка на Викисклад непосредственно в статье